Ю́рий Влади́мирович Ники́тин (; ) — украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании mamamusic.

Биография 
Родился 9 декабря 1967 года в Киеве; родители: Владимир Андреевич (род. 16 марта 1931) и Людмила Андреевна (род. 4 июля 1931) Никитины, старшая сестра Светлана (род. 1952).
С отличием окончил киевское швейное профтехучилище по специальности портной верхней мужской одежды.

В 1986 году поступил в Киевский институт культуры и искусств.

В начале 1990-х работал в Москве музыкантом в группе «Авеню», в студии «Мираж». После возвращения в Киев летом 1990 года на фестивале «Весняні надії 90-х» познакомился с Ириной Билык, начинающей артисткой. Специалисты считают это событие началом становления украинского шоу-бизнеса.

Поначалу гастролировал с Билык в качестве бас-гитариста. В 1993 году с партнёрами создал продюсерскую компанию NOVA, которая занялась продюсированием украинских артистов. Первой артисткой, с которой компания подписала контракт, стала Ирина Билык. В 1990 году вышел первый альбом Ирины «Кувала зозуля» (рус. «Куковала кукушка»), в 1994 — «Я розкажу» (рус. «Я расскажу»), 1995 — «Nova», 1996 — «Так просто».

В 1997 году вышел альбом «Фарби» ( — «краски, цвета»), проданный тиражом около 500 000 копий, что стало абсолютным рекордом для музыкального рынка Украины. В поддержку альбома Билык вместе с Максом Фадеевым и Линдой провела  

С 1999 года Никитин стал работать под лейблом «Mamamusic». Главными артистами компании «Mamamusic» оставались Ирина Билык и Верка Сердючка.

В 2005 Никитин начал сотрудничество с группой «Авиатор». В 2005 году вышел первый альбом группы «В эфире», который 

В 2006 году Никитин запустил свой следующий продюсерский проект — группу «неАнгелы». 

В 2007 году к компании «Mamamusic» присоединились ещё две группы — «Арктика» и «А. Р. М. И. Я.».

В 2007 году Верка Сердючка и  участвовали на международном песенном конкурсе «Евровидение», где Сердючка заняла второе место.

В 2008 году Никитин открыл следующий проект, группу «NikitA».  В том же году состоялся старт новой девичьей группы «Hollywood FM».

Телевизионные проекты 
В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской «Фабрики звёзд» на «Новом канале», в 2009 году возглавил общенациональный канал «Тонис».

В 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу «Суперзірка» телеканала «1+1», аналога голландского проекта PopStar.

Личная жизнь 
Жил в фактическом браке с Ириной Билык.

Жена —  (род. 12 июля 1981).

Дочери Полина 2006 года рождения и Серафима 2014 года рождения.

Артисты Юрия Никитина 
 группа KAZKA (2017 — н.в) 
 Верка Сердючка (1997 — н.в) 
 Ирина Билык (1990 — 2014) 
 группа НеАнгелы (2006 — 2021) 
 группа NikitA (2008 — 2017) 
 Ольга Горбачёва — (укр.)
 ROXOLANA

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Фабрика звёзд (Украина)
НеАнгелы
Ирина Билык